Metcalf kan syfta på:

 Joel Hastings Metcalf
 Laurie Metcalf
 Willard Leroy Metcalf
 Metcalf, Illinois

Se även 
 Metcalfe